Luis Ojeda – wenezuelski bokser
 Luis Ojeda (ur. 1990) – argentyński piłkarz